Marc Sergi Sil I, el besavi de Catilina
 Marc Sergi Sil II, l'avi de Catilina